Большой Бащелак — село в Чарышском районе Алтайского края. До 4 марта 2022 года входило в состав сельского поселения Малобащелакский сельсовет.

История 
Основано в 1720 г. В 1928 году состояло из 245 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Большебащелакского сельсовета Бащелакского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Чарышского района